Acontia ectorrida is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1916 door George Francis Hampson.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

ectorrida
Dier uit het Afrotropisch gebied